Brandend zand (Anneke Grönloh), een single van Anneke Grönloh
Brandend zand (Gert Timmerman), een single van Gert Timmerman